Васи́лий Ти́хонов:
 Тихонов, Василий Викторович (1958—2013) — российский хоккейный тренер.
 Тихонов, Василий Владимирович (род. 1961) — глава города Нижневартовска, полковник внутренних войск МВД.
 Тихонов, Василий Гаврилович (1909—1976) — генерал-лейтенант авиации, Герой Советского Союза.
 
 Тихонов, Василий Михайлович (1895—1978) — директор Калужского государственного педагогического института и Тюменского государственного педагогического института.
 Тихонов, Василий Павлович (род. 1960) — советский гребец, серебряный призёр Олимпийских игр-1988.